Someday – piosenka napisana przez Jimmiego Hodgesa, opublikowana w 1944 r.
 "Someday" – singel zespołu Flipper z 1990 r.
 "Someday" – singel zespołu The Strokes z 2002 r.
 "Someday" – singel zespołu Nickelback z 2003 r.
 "Someday" – singel zespołu Flipsyde z 2005 r.
 Someday – singel piosenkarki Britney Spears z 2005 r.
 Someday – singiel piosenkarki Laury „LP” Pergolizzi z 2014 r.
 Someday – singel Mariah Carey z 1991 r.